Ангело́пулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Ангелопулос, Георгий (в монашестве Григорий V; 1745 или 1746—1821) — константинопольский патриарх.
 Ангелопулос, Иоаннис (1890—1943) — греческий артист оперы.
 Ангелопулос, Ликург (1941—2014) — греческий музыкант и музыковед.
 Ангелопулос, Теодорос (1935—2012) — греческий кинорежиссёр.
 Ангелопулос, Яннис (в монашестве Христофор; род. 1955) — епископ неканонического «ламийского» Синода ИПЦ Греции, митрополит Месогейский и Островов.

Составные фамилии 
 Ангелопулос-Айаннанитис, Филимон (1934—2012) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Кавасский.